Станиславово

Белоруссия 
 Станиславово — усадьба Станислава Понятовского близ Гродно
 Станиславово — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.
 Станиславово — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Станиславово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Станиславово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Станиславово — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Станиславово — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Станиславово — село в Благовещенском районе Кировоградской области.